Shiribeshi fait référence à des localités du Japon. 

 Shiribeshi, ancienne province du Japon
 Shiribeshi, sous-préfecture de l'île de Hokkaidō au Japon